Отта:
 отта- — устаревшей вариант названия приставки «иотта-», в основном использовавшийся до официального включения её в систему СИ.
 Отта — река в норвежской фюльке Иннландет.
 Отта — город в норвежской фюльке Иннландет, входит в состав коммуны Сель.
 Отта (Нигерия) — одно из названий города Ота (Санго-Отта), расположенного нигерийском штате Огун.
 Отта (оружие) — изогнутая палка, используется в древнем индийском боевом искусстве Каларипаятту.
 Институт Отта (Клиника Отта) — научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта Российской академии медицинских наук, город Санкт-Петербург.
 Пародия Отта — кактус из рода Пародия, выделяется некоторыми систематиками в род Нотокактус.
 Тыдэ-Отта — река в России, левый приток реки Хейги-Яха.

См. также 
 Ота